Американская ассоциация учителей физики (, AAPT, также иногда переводится как Американская ассоциация преподавателей физики) — некоммерческое научное общество учителей и преподавателей физики. Основано в 1930 году. Член Американского института физики.

Миссия общества заключается в укреплении понимания и признания физики путём её преподавания.

Состав 
По состоянию на 2010 год членами ассоциации являются более 11 000 человек. Управление производится Исполнительным советом, директором AAPT является Дэвид М. Кук. В составе ассоциации ведут деятельность ряд комитетов:
 Конституционные
 Комитет по наградам
 Комитет по выдвижению кандидатур
 Консультативные
 Комитет по аудиту
 Финансовый комитет
 Комитет фонда Фредерика и Флоренсы Баудер
 Комитет по инвестициям
 Комитет по организации встреч
 Комитет по членству и привилегиям
 Программный комитет
 Издательский комитет
 Наблюдательный совет
 Комитет по системе единиц СИ и преподаванию метрологии
 Комитеты по отраслям
 Комитет по приборам
 Комитет по образовательным технологиям
 Комитет последипломного образования в физике
 Комитет по истории и философии физики
 Комитет по защите интересов физиков старшего поколения
 Комитет международного образования в физике
 Комитет по лабораториям
 Комитет по меньшинствам в физике
 Комитет по физике в высших учебных заведениях
 Комитет по физике в довузовских заведениях
 Комитет по физике в двухлетних колледжах
 Комитет по преподаванию физики в школах
 Комитет по профессиональным проблемам
 Комитет по исследованиям в области преподавания физики
 Комитет по общественным вопросам научного обучения
 Комитет по науке о космосе и астрономии
 Комитет по подготовке учителей
 Комитет по вопросам женщин в физике

Издательская деятельность 
Одной из основных деятельностей общества является издание двух научных журналов:

Кроме того, организация принимает участие в публикации журнала Physical Review Special Topics — Physics Education Research. В 2006—2008 годах общество выпускало экспериментальный журнал «Interactions: across physics and education».

Медали и премии 
Американская ассоциация учителей физики присуждает ряд научных медалей и премий за достижения в различных областях:
 Медаль Эрстеда — старейшая награда общества, вручаемая с 1936 года за исключительный, широкорапространившийся и продолжительный вклад в преподавание физики.
 Премия памяти Рихтмайера — вручается за исключительный вклад в развитие физики и её связи с преподавателями физики. Учреждена в 1941 году. Традиционно сопровождается выступлением на зимнем съезде общества.
 Медаль Роберта Милликена — вручается с 1962 года за исключительный научный вклад в преподавание физики.
 Медаль Мельбы Ньюэлла Филлипса — вручается одному из лидеров AAPT за значительный вклад в развитие общества. Учреждена в 1981 году.
  — вручается за презентацию, сделанную на летнем съезде AAPT и посвящённую актуальной и значимой теме, на доступном для неспециалисте уровне, учреждена в 1990 году.
 Премия за выдающийся вклад — вручается с 1953 года.
 Премия Джексона за мастерство преподавания на старших курсах — учреждена в 2010 году.
 Премия за мастерство в преподавании физики на младших курсах — учреждена в 1993 году.
 Премия за мастерство в преподавании физики до колледжа — учреждена в 1993 году.

История 
Американская ассоциация учителей физики была основана в 1930 году по предложению Пола Клопстега, поддержанного Джоном Фрайном и Гленом Уорнером. На роль директора был приглашён Гомер Додж.

В 1931 году происходит образование Американского института физики четырьмя физическими обществами: Американским физическим обществом, Американским акустическим обществом, Оптическим обществом Америки и Реологическим обществом. Ассоциация учителей физики не была изначально приглашена в институт, однако, после письма Клопстега Карлу Комптону ей было сделано официальное предложение о присоединении к институту. Присоединение произошло в 1932 году. Представителем ассоциации в институте стали Додж, Клопстег и Фредерик Палмер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Организации по алфавиту
Организации, основанные в 1930 году
Научные общества США
Члены Американского института физики